Seize-Janvier ou XVI-Janvier ou 16-Janvier, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

16 janvier,  jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Quelques noms de voies ou places, contiennent cette date, en référence à des événements survenus à cette même date. Cependant, aucun odonyme contenant cette date écrite en langue française n'a été recensé jusqu'à début 2018.

Graphies en français

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 16 de Enero » ou « Diesiséis de Enero »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 16 de Enero », à , dans l'État d'Hidalgo.

Culture et divertissement

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Néant

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
16